

Мероприятия 
 Electronic Entertainment Expo 2010
 GamesCom 2010
 4 мая был начат эксперимент Humble Indie Bundle по схеме «заплати, сколько захочешь»; уже за первую неделю удалось получить более 1 млн долларов

Выпуски игр

Примечания